Chapot ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Chapot (1932–2016), US-amerikanischer Springreiter
 Jean Chapot (1930–1998), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent